(3322) Лидия () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 1 декабря 1975 года советским астрономом Тамарой Смирновой в обсерватории Крыма и назван в честь первой российской женщины-пилота Лидии Зверевой.

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Тамарой Смирновой
Астероиды, названные в честь людей